James Watson kan syfta på:

 James Watson (född 1928), amerikansk medicinsk forskare, beskrev DNA-molekylens struktur
 James Watson (politiker) (1750–1806), amerikansk politiker, federalist, senator för New York
 James Craig Watson (1838–1880), kanadensisk-amerikansk astronom
 James Eli Watson (1864–1948), amerikansk politiker, republikan, senator för Indiana